

Лауреаты премии Джалиля

Примечания 

 Источники

Литература